Sulzgraben ist der Name von Siedlungsplätzen:
 Sulzgraben (Miesbach), Einöde der Stadt Miesbach, Bayern
 Sulzgraben (Gemeinde Thörl), Ortsteil der Gemeinde Thörl, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Sulzgraben (Gemeinde Waldbach-Mönichwald), Ortsteil der Gemeinde Waldbach-Mönichwald, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Sulzgraben ist ein Gewässer- und Talname:
 Sulzgraben, Abschnittsname abwärts von Pilsting des Äußeren Kanals, rechter Zufluss des Hauptkanals (zum Laillinger Bach, zum Längenmühlbach) nach Ganacker, Markt Pilsting, Landkreis Deggendorf, Bayern; Abschnittsnamensfolge Oberndorfer Graben → Reutgraben → Hauptkanal
 Sulzgraben (Bruckbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Bruckbachs (zur Ussel) bei Gansheim, Gemeinde Marxheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Sulzgraben (Drauchenbach), rechter Zufluss des Drauchenbachs bei Pichla bei Radkersburg, Gemeinde Klöch, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Sulzgraben (Eger), linker Zufluss der Eger (zur Wörnitz) bei Appetshofen, Gemeinde Möttingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Sulzgraben (Elsenz) oder Sulzbachgraben, linker Zufluss der Elsenz in Ittlingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Sulzgraben (Höllschwärzgraben), rechter Zufluss des Höllschwärzgrabens (zur Nassach, zum Main) nach Aidhausen, Landkreis Haßberg, Bayern
 Sulzgraben (Ipfigraben), rechter Zufluss des Ipfigrabens (linker Teilungsarm der Radolfzeller Aach)  vor Hausen an der Aach, Stadt Singen (Hohentwiel), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Sulzgraben (Lahnenwiesgraben), rechter Hauptstrang Oberlauf des Lahnenwiesgrabens (zur Loisach) in der Gemarkung Garmisch, Markt Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Sulzgraben (Längenmühlbach), linker Zufluss des Längenmühlbachs (zur Isar) in Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Sulzgraben (Leitzach), linker Zufluss der Leitzach bei Leitzach, Stadt Miesbach, Landkreis Stadt Miesbach, Bayern
 Sulzgraben, Talname des Sulzbach (Löntsch), linker Zufluss der Löntsch im Klöntalersee im Stadtgebiet von Glarus, Kanton Glarus
 Sulzgraben (Partnach), linker Zufluss der Partnach bei Reinthal, Markt Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Sulzgraben (Riß), linker Zufluss der Riß gegenüber Rißtissen, Stadt Ehingen (Donau), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Sulzgraben (Rombach), linker Nebenfluss des Rombach durch Unterrombach, Stadt Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sulzgraben (Röstgraben), linker Oberlauf des Röstgrabens (zum Eschergraben, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Nonnengrabens, zur Gründlach) im Kalchreuther Forst bei Kalchreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Sulzgraben (Salza), linker Zufluss der Salza bei Schönau, Gemeinde Landl, Bezirk Liezen, Steiermark
 Sulzgraben (Salzach), westlicher Zufluss der Salzach vom Ahornbüchsenkopf, Bundesland Salzburg
 Sulzgraben (Saustallbach), rechtes Bachtal im Rammert zum Saustallbach (zum Bühlertalbach, zum Neckar) in der zentralen Stadtteilgemarkung von Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Sulzgraben (Schlatgraben), linker Oberlauf des Schlatgrabens (zum Aalbach, zur Schneidheimer Sechta) bei Zöbingen, Gemeinde Unterschneidheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sulzgraben (Schlichem) – zwei Zuflüsse der Schlichem m Zollernalbkreis, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Tiefer Sulzgraben, rechter Zufluss der Schlichem bei Dotternhausen 
 Sulzgraben (Schlichem), linker Zufluss der Schlichem in Dautmergen
 Sulzgraben (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (zur Donau bei Riedlingen) vor der Riedmühle von Ertingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Sulzgraben (Schwarzbach) oder Hintersbach, rechter Zufluss des Schwarzbachs (zur Blies) in Rieschweiler, Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Sulzgraben (Starzel), rechter Zufluss der Starzel (zum Neckar) vor Jungingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Sulzgraben (Steinbach), linker Oberlauf des Steinbachs (zur Mangfall) bis nahe Haidhub, Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Sulzgraben (Sulzbach), rechter Zufluss des Sulzbachs bei Johannisbrunn, Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Sulzgraben, Obertalname des Mülibach (Vierwaldstättersee), westlicher Zufluss vom Pilatus des Vierwaldstättersees in Hergiswil, Kanton Nidwalden
 Sulzgraben (Wern) – siehe unten → Unterer Sulzgraben
 Sulzgraben (Wiebach), linker Zufluss des Wiebachs (zur Itz) bei Neuses an den Eichen, Gemeinde Großheirath, Landkreis Coburg, Bayern
 Sulzgraben (Wörnitz), rechter Nebenfluss der Wörnitz nach Wechingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern

 Tiefer Sulzgraben – siehe oben → Tiefer Sulzgraben
 Unterer Sulzgraben, linker Zufluss der Wern (oder vielleicht nur dessen linker Hauptstrang-Oberlauf) bei Geldersheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Sulzbach
 Sulzgrabenbach, rechter Nebenstrang-Oberlauf der Steinach (zur Eyach) vor Endingen, Stadt Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg